Сморшки () — часть села Гладкое, бывшее село в Козелецком районе Черниговской области Украины. Село было подчинено Патютынскому сельсовету.

История 
Решением Черниговского областного совета от 27.08.1990 года возобновил село Сморшки, ранее объединённое с селом Гладкое и подчинил село Патютынскому сельсовету. Решением Черниговского областного совета от 21.12.1994 года вновь были объединены сёла Сморшки и Гладкое в единое село Гладкое.

География 
Было расположено западнее села Патюты и восточнее села Гладкое. Сейчас образовывает восточную часть села Гладкое, что на берегу пруда. Улицей Гагарина сообщается с западной частью села Гладкое.

Улицы 
Ватутина, Гагарина, Жовтневая, Жукова, Победы, Попудренко, Пушкина

Ссылки

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Черниговской области